Birac (Charente)
 Birac (Gironda)
 Birac-sur-Trec